Гео́ргий Петро́вич Пина́ев (29 января 1929 года — 22 ноября 2013 года) — доктор биологических наук (1981), заслуженный деятель науки Российской Федерации (1985), профессор (1985).

Биография 
Работал в Институте Цитологии РАН; возглавлял ОКК (Отдел клеточных культур), который был создан в 1974 году профессором Г.П. Пинаевым по решению Отделения биохимии, биофизики и химии физиологически активных соединений РАН.
Создатель Российской коллекции клеточных культур (1978).
Важные научные вехи: цитофизиология сокращения, клеточной локомоции. Эндотелий и кератиноциты в культуре – такой интересный объект для изучения этих явлений и вдруг осознание, что их можно использовать. Конечно, важен своевременный запрос клиницистов. Вместе с военным комбустиологом Борисом Алексеевичем Парамоновым первые шаги в создании тканеинженерных эквивалентов кожи. Через несколько лет это направление станет одним из трендов прикладного вектора развития Отдела клеточных культур института цитологии и важной технологической победой в стране. Скрупулёзное, фундаментальное создание технологии – от выработки особой методики выделения коллагена для приготовления матрикса, до оценки синтетической активности клеток уже в тканеинженерном эквиваленте – труд большого коллектива, вдохновленного Георгием Петровичем.
Позднее перед отделом встал новый запрос от медиков (от начальника Военно-медицинской академии и министра здравоохранения Юрия Леонидовича Шевченко с его помощником проф. Сергеем Анатольевичем Матвеевым: возникла нужда в новых методах лечения хронической сердечной недостаточности, — а именно, в изготовлении биосовместимых сосудистых протезов с эндотелизированной внутренней поверхностью.
Это ещё конец 90-х годов, но уже выходят из печати первые публикации по экспериментальным и клиническим успехам в данной области вместе с военными врачами. Позже, дороги, как это часто бывает, разойдутся, но пока казалось, что возможно всё.
За ~двадцать лет работы по теме «ожоговая травма» было вылечено 500 обожжённых.

Интересные факты 
 Благодаря методике профессора удалось спасти женщину с ожогами 90% поверхности тела, с полным восстановлением кожного покрова.
 Балет в институте цитологии: с 1982 года в институте действует «Самодеятельный балет учёных Санкт-Петербурга»; во главе –маэстро– Заслуженный деятель культуры СССР профессор Г.П. Пинаев.

Примечания

Ссылки 
 Способ получения резорбируемой полилактидной матрицы для культивирования и имплантации клеток, предназначенных для заживления ран 
 Памяти Георгия Петровича Пинаева 
 ПИНАЕВ Георгий Петрович, Заслуженный деятель науки РФ, д.б.н., профессор
 Профессор Пинаев: «Клеточные технологии не нужны нашему государству»